Cette liste présente les 120 membres de la  législature de la Knesset d'Israël au moment de leur élection le  lors des Élections législatives israéliennes de 2013. Elle présente les élus par partis.

Répartition des sièges

Élus

Voir aussi 
 Knesset
 Premiers ministres d'Israël
 Liste des présidents d'Israël

Liens externes 
 Portail de la Knesset (en anglais, arabe, hébreu, russe)
 Composition du gouvernement de l’État d’Israël par la diplomatie française.

Références 

19e